Тама́ра Алексе́евна Целико́вская () — советский и украинский архитектор, член Союза архитекторов Украинской ССР с 1969 года, заслуженный архитектор Украины (1995).

Биография 
Родилась 17 ноября 1935 года в городе Елец Липецкой области, Россия. В 1959 году окончила Киевский инженерно-строительный институт.

В 1959—1963 годах работала в Научно-исследовательском институте строительных конструкций Академии строительства и архитектуры УССР (НИИСК АСиА УССР).

С 1963 года — архитектор проектного института «Киевметропроект» — Киевского филиала проектно-изыскательского института «Метрогипротранса». В 1994 году институт «Киевметропроект» переименован в ГП «ПИ Укрметротоннельпроект», в котором работала до 2014 года на должностях начальника архитектурно-планировочной мастерской и главного архитектора проекта. С 2015 года — на пенсии.

Научная и общественная деятельность 
В 1960 году как младший научный сотрудник НИИСК АСиА УССР участвовала в разработке «Инструкции по применению стеновых конструкций из эффективной керамики» (РСН 71-61), утвержденной Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 11 декабря 1961 года.

Соавтор книги «Киевский метрополитен» (1976 год, второе издание 1980 год, в соавторстве с Ф. М. Зарембой и М. В. Марченко). Член Союза архитекторов СССР (с 1969 года) и Национального союза архитекторов Украины (с 1991 года).

В 1980—1987 годах в составе группы специалистов института «Киевметропроект» консультировала болгарских архитекторов по проектированию метрополитена в г. Софии.

В 1985—1990 годах — секретарь Киевского отделения Союза архитекторов СССР.

Творчество 
Архитектор — автор проектов (в составе творческих коллективов):
 Одесский морской вокзал, комплекс сооружений по обслуживанию пассажиров (1968; совместно с архитекторами И. Л. Масленковым, В. С. Богдановским)
 шахтные лифтоподъёмники в Крыму в санаториях «Украина», «Парус» (1966—1969), «Нижняя Ореанда» (1995—2000); проекты — в санаториях «Кострополь», «Сосновая роща», «Имени Куйбышева» (1968);
 эскалаторный подъемник от морского вокзала до Приморского бульвара около Потёмкинской лестницы в Одессе (1971; совместно с архитекторами И. Л. Масленковым, В. С. Богдановским)
 автотранспортный тоннель в Крыму на трассе Севастополь — Ялта, гора Дракон (Ай-Юри) (1972)
 автотранспортный тоннель в Днепропетровске (1968—1970).

Архитектор — автор проектов станций Киевского метрополитена (в составе авторских коллективов):
 «Комсомольская» (1968; совместно с архитекторами И. Л. Масленковым, В. С. Богдановским);
 «Октябрьская» (1971; совместно с архитекторами Б. И. Приймаком, И. Л. Масленковым, В. С. Богдановским, скульптором Б. М. Карловским);
 «» (1971; совместно с архитекторами Б. И. Приймаком, И. Л. Масленковым, В. С. Богдановским, художниками-керамистами Н. И. Фёдоровой, А. Г. Шарай, Г. С. Севрук);
 «» (1976; совместно с архитекторами В. C. Богдановским, И. Л. Масленковым с участием А. С. Крушинского, художниками И. Г. Левитской, Ю. В. Кисличенко; 2013, капитальный ремонт);
 «» (1976, реконструкция; совместно с архитекторами И. Л. Масленковым, Н. Л. Чуприно́й; 2015, капитальный ремонт);
 «Пионерская» (1979; совместно с архитекторами И. Л. Масленковым, А. С. Крушинским, Н. Л. Чуприно́й с участием А. М. Працюка Ф. М. Зарембы, Л. И. Лепёхиной, художниками И. Г. Левитской, Ю. В. Кисличенко, Г. Г. Шарай);
 «» (1980; совместно с архитекторами И. Л. Масленковым, А. С. Крушинским, А. М. Працюком, художником А. П. Миловзоровым);
 «Петровка» (1980; совместно с архитекторами И. Л. Масленковым, А. С. Крушинским, А. М. Працюком, художниками Л. М. Семыкиной, С. М. Бароянцем);
 «Проспект Корнейчука» (1980; совместно с архитекторами А. С. Крушинским, А. М. Працюком, художником П. А. Ганжой);
 «Республиканский стадион» (1981; совместно с архитектором А. С. Крушинским, художником А. П. Миловзоровым);
 «» (1981, подземный вестибюль; совместно с архитектором А. С. Крушинским);
 «» (1982, подземный вестибюль (кассовый зал); совместно с архитектором А. С. Крушинским)
 «Красноармейская» (1984; совместно с архитекторами А. С. Крушинским, Н. М. Алёшкиным, художниками С. А. Кириченко, Р. С. Кириченко);
 «Дзержинская» (1984; совместно с архитекторами В. И. Ежовым, А. C. Крушинским с участием А. М. Панченко, художниками Э. И. Котковым, Н. Г. Бартосиком). С 1994 года станция имеет статус «вновь выявленный объект культурного наследия», памятник архитектуры и градостроительства, монументально-декоративного искусства;
 Реконструкция станции «» (1987; совместно с архитекторами К. Н. Качаловым, О. В. Черевко, художником Э. И. Котковым);
 «Ленинская» (1987; совместно с архитекторами Н. М. Алёшкиным, А. С. Крушинским, скульптором А. В. Кущём);
 «» (1991; совместно с художниками В. А. Бородаем, В. П. Бабаком);
 «» (1994; совместно с архитекторами В. Л. Гневышевым, А. М. Панченко с участием И. Г. Веремовской);
 «» (1994; совместно с архитектором В. Л. Гневышевым);
 «» (1996; совместно с архитекторами Н. М. Алёшкиным, В. Л. Гневышевым);
 «» (1996—2010; совместно с архитекторами Н. М. Алёшкиным, В. Л. Гневышевым);
 «» (1997, кассовый и промежуточный вестибюли; совместно с архитекторами Н. М. Алёшкиным, В. Л. Гневышевым);
 «» (2000; совместно с архитекторами В. Л. Гневышевым, Н. М. Алёшкиным)
 «» (2003; совместно с архитекторами Н. М. Алёшкиным, В. Л. Гневышевым с участием А. М. Панченко);
 «» (2003; совместно с архитекторами В. Л. Гневышевым, Н. М. Алёшкиным, А. С. Крушинским);
 «» (2004; совместно с архитекторами В. Л. Гневышевым, А. В. Нашивочниковым с участием Е. В. Бадяевой, Ю. А. Кравченко)
 «» (2005; совместно с архитекторами В. Л. Гневышевым, А. П. Юхновским с участием А. В. Нашивочникова);
 «» (2006; совместно с архитекторами В. Л. Гневышевым, А. В. Нашивочниковым, А. П. Юхновским);
 «» (2008; совместно с архитекторами В. Л. Гневышевым, Ю. А. Кравченко с участием Е. В. Бадяевой, А. П. Юхновского);
 «» (2010; совместно с архитекторами В. Л. Гневышевым, А. В. Нашивочниковым, Е. М. Плащенко с участием А. М. Панченко);
 «» (2010; совместно с архитекторами В. Л. Гневышевым, А. П. Юхновским, А. В. Нашивочниковым, Е. М. Плащенко);
 «» (2010; совместно с архитекторами В. Л. Гневышевым, Е. М. Плащенко, А. В. Нашивочниковым, Ю. А. Кравченко);
 «» (2011; совместно с архитекторами В. Л. Гневышевым, А. В. Нашивочниковым, А. П. Юхновским, Е. М. Плащенко с участием Ю. А. Кравченко, А. М. Панченко);
 «» (2012; совместно с архитекторами В. Л. Гневышевым, Е. М. Плащенко, А. П. Юхновским с участием А. М. Карасюк, А. М. Панченко);
 «» (2013; совместно с архитекторами В. Л. Гневышевым, А. В. Нашивочниковым, Е. М. Плащенко с участием А. М. Панченко).

Архитектор — автор проектов станций Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена (в составе авторских коллективов): «», «»  2010-е годы; совместно с архитекторами Н. М. Алёшкиным, В. Л. Гневышевым).

Архитектор — автор проектов станций Подольско-Вигуровской линии Киевского метрополитена (в составе авторских коллективов): «», «», «», «», «», «»  2010-е годы; совместно с архитекторами В. Л. Гневышевым, Е. М. Плащенко, А. В. Нашивочниковым, А. П. Юхновским, А. М. Панченко, Ф. М. Зарембой).

Публикации 
 Инструкция по применению стеновых конструкций из эффективной керамики (РСН 71-61) / сост. И. А. Рохлин, М. И. Каракурчи, И. Н. Майборода, при участии Т. А. Целиковской. —  : [б. и.], 1962.
 Заремба Ф. М., Целиковская Т. А. Киевский метрополитен. —  : Будівельник, 1976. — 96 с., ил.
 Заремба Ф. М., Целиковская Т. А., Марченко М. В. Киевский метрополитен. — Изд. 2-е. —  : Будівельник, 1980. — 168 с., ил.

Примечания

Литература 
 Гонтарь Д. Тамара Целиковская. Влюблённая в метро // Новая. — 2009. — 26 февраля.
 Жінки України: Біографічний енциклопедичний словник / укладачі : Л. Г. Андрієнко та ін.; редколегія: М. А. Орлик (гол. редактор) та ін. — . : Фенікс, 2001. — 560 с.; 2180 іл. — 
 Левитська І. Г. Поділ: «Поштова площа» — через 25 років // Поділ і ми. — 2001. — № 4-5. — С. 46, 47.
 Седик Олена. Підземні палаци народжуються на руїнах // Хрещатик. — 2002. — № 93 (2104). — 28 червня.
 Целиковская Тамара Алексеевна [Изоматериал]: лич. лист. чл. . —  : [б. и.], 1969. — 5 л. // ДНАСБ им. В. Г. Заболотного.

Архитекторы Украины
Архитекторы СССР
Архитекторы Киева
Заслуженные архитекторы Украины
Архитекторы Одессы
Архитекторы Крыма
Выпускники Киевского национального университета строительства и архитектуры